Tabor kan syfta på:

 Tabor (kyrka) – en kyrka i Kista, se Missionsprovinsen#Organisation och koinonior
 Slaget vid Tabor – ett fältslag 1799 vid berget Tabor i nuvarande norra Israel

Geografi

Israel 
1 Tabor, berg, Norra distriktet,

Tjeckien 
2 Tábor (distrikt) – ett distrikt i regionen Södra Böhmen
 Tábor, ort, Södra Böhmen, Okres Tábor, 
3 Tábor (berg), Liberec,

USA 
4 Tabor, Iowa, ort, Fremont County, 
5 Tabor, South Dakota, ort, Bon Homme County, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar